Под именем Василий Михайлович известны: Василий Михайлович (ум. 1309) — князь суздальский.
 Василий Михайлович (Василий Михайлович I; ум. 1368) — князь кашинский, великий князь тверской.
 Василий Михайлович (Василий Михайлович II; ум. 1382) — князь кашинский, внук предыдущего.
 Василий Михайлович (Василий Михайлович III;   князь Кашинский.
 Василий Михайлович (ум.  князь белёвский.
 Василий Михайлович (1639) — русский царевич, сын царя Михаила Фёдоровича, умерший во младенчестве.